A "De Topper" (magyarul "A csúcs") a holland klublabdarúgás egyik leghíresebb összecsapása. A De Klassieker után sokáig a holland klublabdarúgás második számú rangadója volt, egy ideje viszont már nagyobb rangadónak tartják. Ez mára már egy örökrangadó lett. A mérkőzésen Hollandia két legsikeresebb klubcsapata, az AFC Ajax és a PSV Eindhoven csapatai mérkőznek meg egymás ellen. Nagyon sok nemzetközi labdarúgással foglalkozó honlap a világ legjobb rangadói közé sorolja ezt a derbit.

Az első találkozójuk 1928. december 2-án volt, de ez még csak barátságos mérkőzés volt. Az első tétmérkőzésük pedig 1931. április 12-én volt Amszterdamban, ami végül 4ː2-es Ajax győzelemmel ért véget. Azóta már több mint 160 tétmérkőzést játszottak le egymás ellen és többi mint 540 gól esett már a rangadón. A statisztikai adatok alapján az Ajax csapata nyert több mérkőzést. A legtöbb mérkőzést az 1956 utáni bajnokságban, az Eredivisie-ben játszották le egymás ellen ahol jelenleg a PSV csapata rendelkezik több győzelemmel. Mindenhol játszottak már egymás ellen mérkőzést, kivéve a nemzetközi porondon. Annak ellenére, hogy az Ajax és a PSV általában minden szezonban képviseli hazáját az európai kupákban még sosem találkoztak egymással.

Az eddigi legtöbb gól tétmérkőzésen egy 1962 áprilisában lejátszott bajnoki mérkőzésen esett, összesen 9 gól (Ajax - PSV 4ː5). A gólnélküli mérkőzések nem gyakoriak ezen a rangadón. Eddig összesen csupán 5 ilyen végeredmény született, a 2000-es évek előtt pedig csak 1 alkalommal volt ilyen mérkőzés.

A rangadó jelenlegi góllövőlistáját 13 góljával a holland Willy van der Kuijlen vezeti, aki 17 éven keresztül (1964-1981) a PSV Eindhoven támadója volt. Az Eredivisie-ben pedig az Ajax holland csatára, Henk Groot volt eddig a legeredményesebb a maga 11 góljával. Nagyon sok játékos volt már eddig is akik mindkét csapatban játszottak. Közülük pedig már 7-nek sikerült is mindkét csapat játékosaként betalánia ezen a rangadón.

Eddig lejátszott mérkőzések
Íme az eddig lejátszott összes mérkőzés az AFC Ajax és a PSV Eindhoven között

 1. = 1. forduló
 2. = 2. forduló
 3. = 3. forduló
 1/8 = nyolcaddöntő
 1/4 = negyeddöntő
 1/2 = elődöntő
</div>
</div>

Mérkőzés statisztikɑ
Utolsó beírt mérkőzés: 2022. november 06.

Íme az eddigi lejátszott mérkőzések statisztikája. Minden mérkőzés a rendes játékidőben - 90 perc - elért eredmény alapján van besorolva.

Tétmérkőzések

Barátságos mérkőzések

Góllövőlisták
Utolsó mérkőzésː 2022. november 06.

Legtöbb gólt lövő játékosok (1956 után)
Ebben a táblázatban azon játékosok szerepelnek akik pályafutásuk alatt a legtöbb gólt (legalább 6-ot) szerezték ezen a rangadón 1956 után (amikor bevezették a profizmust). A jelenlegi góllövőlistát a volt PSV-labdarúgó, a holland Willy van der Kuijlen vezeti a maga 13 góljával. Ő 23 évig játszott a PSV csapatában. A legtöbb gólt szerző idegenlégiós pedig jelenleg 8 góllal a dán Frank Arnesen, aki mindkét csapatban szerepelt és mindkét csapat játékosaként lőtt gólt a rangadón. Pontosan 6 gólt az Ajax és 2 gólt a PSV játékosaként.

A vastag betűvel írt játékosok jelenleg is ezen két csapat valamelyikében játszanak.

Teljes 1956 utáni góllövőlista
Ezen táblázat a "De Topper" eddigi összes góllövőjét tünteti fel. Az összes góllövőjét akik az 1956/1957-es szezon óta - ekkor vezették be Hollandiában a profi labdarúgást - gólt szereztek ezen a rangadón.

A "klubcsapat" oszlopban azt lehet megtalálni, hogy a játékos melyik csapat tagjaként szerzett gólt a rangadón. Aki mellett mindkét csapat neve szerepel, az mindkét csapatban szerepelt és mindkét csapat tagjaként lőtt gólt a rangadón.

A "De Topper" teljes góllövőlistája az 1956/1957-es szezontól

Jelenlegi játékosok góllövőlistája
Itt azon játékosok szerepelnek, akik már lőttek gólt ezen a rangadón és jelenleg is ezen két klub valamelyikében játszanak. A jelenlegi listát a PSV holland támadója Luuk de Jong vezeti, aki eddig összesen 5 gólt szerzett ezen a rangadón. A két csapat jelenlegi - 2022/23-as - kerete alapján összesen 16 játékos van a táblázatban.

Az "Csapat(ok)" oszlopban azt láthatjuk, hogy ki melyik csapatban szerepel jelenleg és melyik csapat(ok)ban lőttek eddig gólt ezen a rangadón. Azon játékosok akik már mindkét csapatban eredményesek voltak, a dőlt betűvel írt csapatban szerezték korábbi góljaikat. 

A dőlt betűvel írt játékos(ok) az idei szezonban már szerepelt(ek) ezen a rangadón de azóta eligazolt(ak) vagy kölcsönbe ment(ek). 

Jelenlegi szezon: 2022–2023

Egy tétmérkőzésen legtöbb gólt szerző játékosok
A következő táblázatban a rangadó azon játékosai szerepelnek akik a legtöbb gólt - legkevesebb 3-at - szerezték egy tétmérkőzésen. Jelenleg ezt a táblázatot a PSV Eindhoven 1970-es évekbeli svéd gólerős támadója, Ralf Edström vezeti 4 góllal. Ő az egyetlen eddig aki ennyi gólt lőtt ezen a rangadón.

Az azonos számú gólt szerző játékosok időrendi sorrendben vannak a táblázatban, mindig a legújabb az első.

Öngólokat szerző játékosok
Itt azon játékosok szerepelnek, akik már lőttek öngólt ezen a rangadón az 1956/1957-es szezon óta. Ekkor vezették be Hollandiában a profi labdarúgást.

Az azonos számú gólt szerző játékosok időrendi sorrendben vannak a táblázatban.

Eddigi rekordok

Végeredmények
 Legnagyobb arányú győzelem: Ajax - PSV 10:2 (1930, barátságos)
 Legnagyobb arányú győzelem tétmérkőzésen: PSV - Ajax 0ː5 (1957/58, Eredivisie), Ajax - PSV 5ː0 (1964/65, Eredivisie), Ajax - PSV 5ː0 (1997/98, Holland kupa), Ajax - PSV 5ː0 (2021/22, Eredivisie) 
 Leggólgazdagabb mérkőzés: Ajax - PSV 10:2 (1930, barátságos)
 Leggólgazdagabb tétmérkőzés: Ajax - PSV 4:5 (1961/62, Eredivisie)

Sorozatok
 Leghosszabb győzelmi sorozat tétmérkőzésen: 5 mérkőzés (Ajax, 1969. október 5. és 1971 április 18. között)
 Leghosszabb veretlen sorozat tétmérkőzésen: 10 mérkőzés (Ajax, 1969. október 5. és 1973 október 20. között)

Legnagyobb arányú győzelmek
Íme a két csapat eddigi legnagyobb arányú győzelmei egymás ellen.

AFC Ajax

PSV Eindhoven

Források

Holland labdarúgás
Rivalizálások a labdarúgásban
AFC Ajax
PSV Eindhoven